Нидермиллер — фамилия.
 Нидермиллер, Александр Георгиевич (1851—1937) — деятель русского флота, вице-адмирал.
 Нидермиллер, Николай Егорович (1849 — не ранее 1917) — генерал от инфантерии Российской императорской армии, участник Русско-турецкой и Русско-японской войн.